Di seguito è disponibile un elenco degli aeroporti più trafficati in Europa per passeggeri e per anno. Nella lista sono inseriti gli aeroporti dai 5.000.000 passeggeri in su, i quali sono ordinati in base all’ultimo anno riportato.

In grafico

Statistiche dal 2006 al 2017

Note

Fonti 
http://www.assaeroporti.com/

 e ziocane

Voci correlate 
Maggiori aeroporti del mondo per traffico passeggeri
Aeroporti più trafficati in Italia
Aeroporti d'Europa per traffico merci

 
Trasporti in Europa
Europa